Муниципальное образование «Бильчир» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Осинском районе Иркутской области России. Административный центр — Бильчир.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1899 человек, в том числе 914 мужчин и 985 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Бильчир
 Жданово
 Кутанка
 Нефтеразведка

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Осинского района Иркутской области